Con il nome di Santa Daria si identificano:

Santa Daria (†284), martire in Roma insieme al marito San Crisante con il quale è patrona di Reggio Emilia, celebrata il 25 ottobre;
Santa Daria di Venafro (†303), martire con il marito Nicandro e con Marciano, celebrata il 17 giugno;
Santa Daria di Costantinopoli, martire in quella città e celebrata il 19 luglio;
Santa Daria, madre di Sant'Orsola, che in alcune località viene venerata il 31 marzo e in altre il 24 ottobre;
Santa Daria del Connaught (VI o VII secolo), martire, celebrata insieme a Santa Derbilia il 25 o il 26 ottobre.